Rudolf Thauer ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Thauer der Ältere (1906–1986), deutscher Physiologe
 Rudolf Thauer der Jüngere (* 1939), deutscher Mikrobiologe